Dalarna megye, Svédország
 Dalarna tartomány, Svédország